El nombre Rafael Velázquez puede referirse a:

 Rafael Velázquez (1921-2004), cantor de tango y actor de cine y televisión argentino;
 Rafael Serrano Velázquez (1983-), árbitro de baloncesto español;
 Rafael Eladio Velázquez, político paraguayo.